YZH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Slave Lake (Alberta) (Canada)